Scapinelli è un cognome italiano e può riferirsi a:

 Carl von Scapinelli (1876-1959), giornalista, scrittore e drammaturgo austriaco-tedesco
 Giorgio Scapinelli (1926-1999), pittore e illustratore italiano
 Giovanni Battista Scapinelli di Leguigno (1908-1971), vescovo italiano
 Giuseppe Scapinelli (1891-1982), "Peppe Scapinelli", architetto e designer italo-brasiliano, fratello di Pietro
 Lodovico Scapinelli (1585-1634), professore e poeta italiano
 Pietro Scapinelli di Leguigno (1904-1941), aviatore e militare italiano
 Raffaele Scapinelli di Leguigno (1858-1933), cardinale italiano

Note